MQA kan avse:

 MQA – ett digitalt filformat för ljud, se Master Quality Authenticated